Diamond Princess – nave da crociera
 Diamond Princess – album di Trina del 2002
 Diamond Princess – album di Miliyah Kato del 2007